Bartelsdorf ist die Bezeichnung für Gemeinden und Ortsteile in

Deutschland
Bartelsdorf (Scheeßel), Ortsteil von Scheeßel, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
Ortsteil von Schulendorf, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

Alt Bartelsdorf, Ortsteil von Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
Klein Bartelsdorf, Ortsteil von Bentwisch, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
Neu Bartelsdorf, Ortsteil von Bentwisch, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Tschechien
Bartoňov, Ortsteil von Ruda nad Moravou, Okres Šumperk, Tschechien
Bartovice, Ortsteil von Ostrava, Tschechien
Bartultovice, Ortsteil von Vysoká ve Slezsku, Okres Bruntál, Tschechien
Dřínov u Komořan, abgebaggerter Ortsteil von Most, Okres Most, Tschechien
Partutovice, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
Rychaltice, Ortsteil von Hukvaldy, Okres Frýdek-Místek, Tschechien

Polen
Barciszewo, Ortschaft in der Gemeinde Bartoszyce, Powiat Bartoszycki, Polen
Szpitalna Wieś, Ortschaft in der Gemeinde Sztum, Powiat Sztumski, Polen

Groß Bartelsdorf (poln. Bartołty Wielkie), Ortschaft der Gemeinde Barczewo, Powiat Olsztyński, Polen
Klein Bartelsdorf (poln. Bartołty Małe), Ortschaft der Gemeinde Barczewo, Powiat Olsztyński, Polen
Neu Bartelsdorf (poln. Nowa Wieś), Ortschaft der Gemeinde Purda, Powiat Olsztyński, Polen

Siehe auch:
 Klein Bartelsdorf